Il torneo di calcio degli Island Games 2017 è stata la quindicesima edizione del torneo. Si è svolto dal 24 giugno al 30 giugno 2017 su Gotland.

Il torneo maschile ha visto la partecipazione di 16 squadre ed è stato vinto da , quello femminile di 11 squadre e si è affermata la selezione di .

Eventi

Medagliere

Podi

Uomini

Donne

2015
Island Games 2015